Черевков — русская фамилия. Известные носители:

 Черевков, Евтей Иванович (1754-?) — казак Войска Донского.
 Черевков, Николай Викторович — государственный и политический деятель Автономной Республики Крым.
 Черевков, Фёдор Евтеевич (1776-1820) — казак Войска Донского, сын Е. И. Черевкова.

См. также 
 Черевково — топоним.
 Черевковы — старинный род Донского казачества.